Federico de Wurtemberg (Friedrichshafen, 1 de junio de 1961 - Ebenweiler, 9 de mayo de 2018) fue un empresario y el duque heredero de la casa real de Wurtemberg, una de las familias más ricas de Alemania.

Biografía 
Fue el hijo mayor de Carlos, duque de Wurtemberg y de su esposa la princesa Diana de Francia, tuvo cinco hermanos.

Después de la sus estudios se formó como oficial en las fuerzas armadas de Alemania, donde obtuvo el rango de coronel de la reserva, manejó el imperio de un millón de dólares como director de la empresa familiar Hofkammer des House of Württemberg, fue el patrocinador de la Fundación Olgäle, que ayuda a los niños enfermos y a sus padres. Desde 2013 presidía la Asociación de la Universidad de Tübingen.

El 9 de mayo de 2018 sufrió un accidente automovilístico cuando conducía de camino a su casa en Friedrichshafen, había intentado rebasar a un tractor en su Porsche antiguo en una carretera cerca de Ebenweiler (distrito de Ravensburg) y chocó con un automóvil que se aproximaba. Los tres ocupantes de este automóvil solo sufrieron heridas leves, sin embargo el príncipe Federico murió por sus graves lesiones causadas por el siniestro, el accidente dejó pérdidas valoradas en 100 000 euros. El funeral se celebró el 25 de mayo de 2018, acudieron más de 2000 personas incluidos jefes de estado, miembros de familias reales y personalidades de la política alemana.

Un año después de su muerte su único hijo varón, el príncipe Guillermo, fue declarado formalmente el heredero de la familia y de la empresa familiar.

Matrimonio y descendencia 
Se casó civilmente el 11 de noviembre de 1993 y el 13 de noviembre por el rito católico en el castillo de Altshausen, propiedad de su familia, con la princesa María de Wied (Munich, 27 de diciembre de 1973 ), hija del príncipe Úlrico  de Wied (1931-2010) y de su esposa Ilke Fischer (1936), la princesa María es tataranieta de Guillermo II, último rey de Wurtemberg, el matrimonio procreó tres hijos:

 Guillermo Federico, príncipe heredero de Wurtemberg (Ravensburg, el 13 de agosto de 1994).
 María Amelia (Ravensburg, 11 de marzo de 1996)
 Sofía Dorotea (Ravensburg, 19 de agosto de 1997)

Debido a la ley sálica que excluye a las mujeres de la línea de sucesión el actual jefe de la casa real de Wurtemberg, Carlos, no desciende del último rey de Wurtemberg, sino que pertenece a una rama menor y católica de la familia, sin embargo gracias al matrimonio de Federico con la princesa María de Wied, es posible que su hijo Guillermo, actual príncipe heredero de Wurtemberg, sea el siguiente jefe de la casa real descendiente del último rey de Wurtemberg, Guillermo II.

Ancestros

Enlaces externos 
 Hofkammer des Hauses Württemberg

Referencias 

Duques de Wurtemberg
Casa de Württemberg
Nobles de Alemania del siglo XX
Católicos de Alemania
Nobles de Alemania del siglo XXI